Chiny:
 Serba – miejscowość

Etiopia:
 Serba – miejscowość

Indonezja:
 Serba – miejscowość

Niemcy:
 Serba – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland